The Complete Collection – album di Demis Roussos del 1992
 The Complete Collection – album di Lisa Stansfield del 2003
 The Complete Collection – album de Il Divo del 2007